Ив Герен-Серак (; 2 декабря 1926, Плубер — 9 марта 2022, Ле-Ревест-лез-О), он же Ив Гийу, он же Жан-Робер де Гернадек — французский военный и ультраправый политический активист. Участник Индокитайской, Корейской, Алжирской войн. Боевик ОАС, участник заговора против президента де Голля. Католический фундаменталист, крайний антикоммунист, основатель Aginter Press. Организатор многочисленных силовых акций в Африке и в Западной Европе, один из авторов «стратегии напряжённости». Идеолог западноевропейского ультраправого традиционализма.

Офицер-десантник 
Родился в семье Гийу — бретонских католиков из Плубера. При рождении получил имя Ив Феликс Мария Гийу. С юности отличался националистическими взглядами, католическим традиционализмом, интересом к наследию Средневековья и военной истории. В 1947 поступил в военное училище в Шершеле (Французский Алжир). С 1948 — командир кавалерийского взвода алжирских спахов в звании второго лейтенанта.

В 1950 Ив Гийу добровольно вызвался на Корейскую войну. Служил во Французском батальоне сил ООН. Участвовал в боях, был ранен, награждён французским Военным крестом экстремальных операций, американской Серебряной звездой и Бронзовой звездой. Приобрёл военную специальность парашютиста-десантника. В 1953—1954 командовал ротой спецопераций на Индокитайской войне, сумел избежать окружения в Битве при Дьенбьенфу. После возвращения во Францию в звании капитана служил в элитном 11-м штурмовом парашютно-десантном полку, командовал ударным батальоном. В 1961—1962 воевал в Алжире. За бои с повстанцами ФНО награждён Крестом Воинской доблести.

Ультраправый деятель

Эмиграция к Салазару 
Идейно и политически Ив Гийу стоял на позициях католического фундаментализма и бескомпромиссного антикоммунизма. Антикоммунистическая борьба имела для него сакральную значимость. Эвианские соглашения о независимости Алжира он посчитал предательством Франции и уступкой мировому коммунизму. Был видным активистом ОАС, участвовал в заговоре против президента де Голля. Именно тогда Гийу принял псевдоним Ив Герен-Серак.

После разгрома ОАС Герен-Серак скрылся в подполье, бежал во франкистскую Испанию, затем перебрался в Португалию. Был осуждён за участие в заговоре, заочно приговорён к трём годам тюрьмы.

Другие сложили оружие, но не я. После ОАС я бежал в Португалию, чтобы продолжить и расширить борьбу до надлежащих — то есть планетарных — масштабов.

Ив Герен-Серак

Салазаровское «Новое государство» Ив Герен-Серак считал самым прочным бастионом католицизма и антикоммунизма. Португалию он рассматривал как оптимальный центр международной антикоммунистической борьбы. В Лиссабоне Герен-Серак установил контакт с советником Антониу Салазара французом Жаком Плонкаром — бывшим активным вишистом, бежавшим в Португалию в 1944. Рекомендация Плонкара позволила Герен-Сераку стать инструктором салазаровской военизированной организации Португальский легион. Этому способствовал также авторитет Герен-Серака как боевого офицера-ветерана. Он сотрудничал с ПИДЕ в подавлении левой оппозиции, обучал португальские подразделения нетрадиционным методам контрповстанческой войны в Африке.

Оперативное-политическое агентство 

В 1966 Ив Герен-Серак учредил в Лиссабоне структуру Aginter Press — формально информационное агентство, реально — ультраправую оперативно-политическую организацию. Aginter Press стало своего рода «Чёрным интернационалом», структурным выражением «планетарной антикоммунистической борьбы». Удалось создать координационный центр ультраправых на трёх континентах. Перед организацией ставилась триединая задача: антикоммунистическая пропаганда, антикоммунистическая разведка, антикоммунистическая вооружённая борьба.

На борьбу с силами зла должны быть мобилизованы все ресурсы — дабы восстановить моральный порядок, обеспечить примат духа над материей и торжество традиционных ценностей цивилизации.

Ив Герен-Серак.

При этом Ив Герен-Серак пребывал в тени и всячески избегал публичности. В контактах обычно представлялся гражданином ФРГ. Использовал псевдонимы Жан-Робер де Гернадек или Ральф. Ближайшими помощниками Герен-Серака являлись брат Жан-Мари и бывший боец Валлонского легиона СС и боевик ОАС Робер Леруа. Основные кадры комлектовались из ультраправых французских эмигрантов — членов ОАС, ветеранов Индокитайской и Алжирской войн. Со структурой Aginter Press были аффилированы центр Ordem Central e Tradição (OCT — «Порядок и традиция») и Organisation de l’action contre le communisme international (OACCI — «Организация действий против международного коммунизма»). Их также возглавлял Герен-Серак.

Aginter Press, OCT, OACCI организовывали силовые акции против марксистских партизанских движений и государств социалистической ориентации в Африке. Подразделения были созданы в ЮАР и Южной Родезии. Опытные оперативники и боевики действовали на стороне Португалии в ангольской, мозамбикской, гвинейской войнах; на стороне ЮАР в намибийской войне; наносили удары по левоориентированным правительствам Танзании, Конго, Гвинеи.

Тесные связи установились с французскими, испанскими, западногерманскими, австрийскими, бельгийскими и особенно итальянскими ультраправыми. В 1968 Герен-Серак встречался с идеологом радикального неофашизма Пино Раути. Aginter Press обвинялась в причастности к миланскому взрыву на Пьяцца Фонтана в декабре 1969 года. Герен-Серак причислялся к организаторам этого теракта, положившего начало Свинцовым семидесятым. Поддерживался оперативный контакт с основателем и лидером Национального авангарда Стефано Делле Кьяйе. Робер Леруа организовал проникновение в итальянские ультралевые, маоистские и наци-маоистские организации — Aginter Press использовала их для собственных акций.

Методология Герен-Серака впоследствии использовалась правоавторитарными режимами Латинской Америки, в частности, аргентинским и чилийским.

Фактически Ив Герен-Серак сумел создать международную сеть антикоммунистической борьбы с центром в Лиссабоне — важный элемент системы Гладио и «стратегии напряжённости». Сам он называл свою систему «ядром Западной лиги борьбы с марксизмом». В оперативной практике антикоммунизма Герен-Серак допускал самые жёсткие методы насилия и манипулирования. Западную демократию считал расслабленной и неспособной противостоять коммунистической угрозе. Он откровенно ставил на хаос в структурах власти, и даже «разрушение государства под видом коммунистической деятельности». Своей целью Герен-Серак называл революцию справа — возрождение принципов и традиций «подлинного Запада».

В Испании и Латинской Америке 
После Португальской революции 25 апреля 1974 Ив Герен-Серак вынужден был перебраться в Испанию. Структура Aginter Press перебазировалась в Мадрид. Герен-Серак активно включился в португальскую политическую борьбу на стороне праворадикальных антикоммунистов. Участвовал в создании Армии освобождения Португалии и CODECO. Агентурный потенциал Aginter Press франкистская спецслужба спецслужба BPS использовала в борьбе с ЭТА.

Со второй половины 1970-х годов публичные упоминания о Герен-Сераке — за исключением повторения данных предшествовавшего периода — практически сошли на нет. После смерти Франсиско Франко он перебрался из Испании в Латинскую Америку. Предположительно жил в Чили, сотрудничал с пиночетовской спецслужбой ДИНА. В начале 1980-х появлялась информация о вербовке Герен-Сераком кадров в антикоммунистические организации.

Последние десятилетия 
Ив Герен-Серак вернулся в Европу, жил в Испании и во Франции. С конца 1980-х по середину 2000-х сведения о нём отсутствовали. Реакция Герен-Серака на революции 1989 года и распад СССР неизвестна. В редких комментариях говорилось о его неизбывном традиционализме и непримиримой враждебности к культур-марксизму. Последнее публичное появление отмечалось в 2006 на «Духовном форуме „Эстрелла“» в испанской Наварре. Под фамилией Гийу он выступал с лекцией по религиоведению.

В 2017 Ив Герен-Серак был помещён в дом престарелых Ле-Ревест-лез-О из-за болезни Альцгеймера. Комментаторы замечали, что заведение предназначается для «очень пожилых и очень богатых». После смерти жены Жаклин отношений с семьёй Герен-Серак не поддерживал, но его постоянно посещали друзья и соратники — хотя поддерживать разговор он не мог. Скончался Ив Герен Серак в возрасте 95 лет.

Люди, знавшие Ива Герен-Серака, отзывались о нём как о человеке вежливом, улыбчивом, дружелюбном в общении, но способном на всё во имя своих идей.

См. также 
 Барбьери Кардозу
 Рамиру Морейра

Примечания 

Военные Франции
Политики Франции
Политики Португалии
Деятели антикоммунистических организаций
Ультраправые
Операция «Гладио»
Участники Корейской войны
Участники Индокитайской войны
Участники войны за независимость Алжира
Политические заговорщики
Политики-эмигранты
Умершие от болезни Альцгеймера